

Informatica 
 One to One – servizio della Apple

Musica 
 One to One – album di Carole King del 1982
 One to One – album di Howard Jones del 1986
 One to One – video di John Lennon